Sea Mills – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Sea Mills (stacja kolejowa)
 Sea Mills – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia